Christof Brandner – sciatore alpino tedesco
 Gary Brandner – scrittore statunitense
 Hans Brandner – ex slittinista tedesco occidentale
 Klaus Brandner – ex sciatore alpino tedesco
 Michael Brandner – calciatore austriaco